Niji – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 1997
 Niji – album di Yui Aragaki del 2010
 Niji – singolo degli AAA del 2012